The Fan kan avse:

 The Fan (film, 1981) med Lauren Bacall och Michael Biehn
 The Fan (film, 1996) med Wesley Snipes och Robert De Niro